est un genre éteint de mammifères marins de la super-famille des , proche du cachalot (Physeter macrocephalus).

Ce genre n'est connu que par un spécimen unique découvert dans le Tortonien (Miocène supérieur) de la formation géologique de Pietra Leccese dans le Sud de l'Italie, et nommé Zygophyseter varolai par G. Bianucci et W. Landini en 2006.

Description 

Son nom anglais est , combinaison de , le cachalot des temps modernes dont il est un parent proche et de , l'orque, dont il devait avoir des habitudes alimentaires similaires. Le crâne a un très long prolongement zygomatique, recueillant probablement l'organe à spermaceti.  avait un corps massif et ses mâchoires portaient de grandes dents lui permettant de chasser des proies de grande taille.

Il mesure entre  de longueur et présente des caractéristiques des Physeteroidea basaux, souvent appelés « cachalots macroraptoriels » (« macroraptorial sperm whales » en anglais) comme Brygmophyseter, Acrophyseter et Livyatan. Il possède de grandes dents dans les mâchoires supérieure et inférieure. Il a aussi un bec et la capacité d'écho-localiser ses proies. Il pouvait probablement nager plus vite que le cachalot moderne qui fait 4 kilomètres par heure. Ses proies, de grande taille, sont de grands poissons, des phoques et des baleines, un régime alimentaire similaire à celui des orques modernes (Orcinus orca).

Classification 
Deux cladogrammes similaires montrant la classification phylogénétique des Physeteroidea ont paru en 2017. Ils montrent la position basale de Zygophyseter et de son groupe frère Brygmophyseter :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Notes et références

Références 

Physeteroidea
Cétacé préhistorique
Cétacé (nom scientifique)
Mammifère du Miocène
Paléontologie en Italie
Taxon fossile décrit en 2006